Езернице — топоним.

 Езернице — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Езернице — село в общине Жумберак Хорватии.
 Езернице — село в округе Преров Чехии.